

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom

  (1916-2008) est une actrice suédoise.
  (1590-1655) est un évêque suédois.
  (1887-1976) est un industriel suédois.
  (1914-1993) est un peintre suédois.
  (1917-1987) est une chanteuse d'opéra norvégienne.
 Frederik Prytz (1878-1945) est un homme politique norvégien.
  (né en 1945) est un juge américain.
  (1926-1994) est un écrivain norvégien.
 Malou Prytz (2003-), est une chanteuse suédoise.
 Maria Prytz (née en 1976) est une curleuse suédoise.
 Robert Prytz (né en 1960) est un footballeur suédois.
  (1858-1938) est un architecte et homme politique norvégien.

Autres acceptions 

 Le planimètre de Prytz est un planimètre inventé à la fin du  par le mathématicien danois Holger Prytz.

Homonymie
Homonymie de patronyme